Llenguatge de programació: X10 (llenguatge de programació)
 Comunicacions: X10 (estàndard)